FK Naftan Navapolatsk (vitryska: Футбольны клуб Нафтан Наваполацк, Futbolnij Klub Naftan Navapolatsk) är en vitrysk fotbollsklubb i Navapolatsk som grundades 1963 (FK Neftiannik).

Placering tidigare säsonger

Meriter 

 Vitryska cupen (1992–)
 Mästare (2): 2009 och 2012.

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 FK Naftan på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1963